Појам  може да се односи на:

 Двор, сједиште царске или краљевске породице
 Дворац, мањи утврђени и стално настањени објекат

или

 Бели двор, 
 Стари двор,

или

 Двор (насеље), раније Двор на Уни је град и седиште Општине Двор, Сисачко-мословачка жупанија, Банија, Република Хрватска
 Двор (Високо), насеље у Општини Високо, Федерација БиХ, БиХ
 Двор (ријалити-шоу)

Види још 
 Дворови (вишезначна одредница)
 Двори (вишезначна одредница)
 Двориште (вишезначна одредница)